

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Lenzburg – località nella contea di St. Clair (Illinois)
 Lenzburg Township – township nella contea di St. Clair (Illinois)

Svizzera 
 Lenzburg – comune nel distretto di Lenzburg (Canton Argovia)
 Distretto di Lenzburg – distretto con capoluogo Lenzburg

Pagine correlate 
Guarnieri di Lenzburg-Baden